Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Bernd Karbacher 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Pete Sampras (semifinali)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Thomas Enqvist (Campione)
 Jim Courier (secondo turno)
 Todd Martin (terzo turno)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)

 Àlex Corretja (primo turno)
 Jonas Björkman (secondo turno)
 David Wheaton (primo turno)
 Bernd Karbacher (finale)
 Mark Woodforde (secondo turno)
 Guy Forget (terzo turno)
 Brett Steven (terzo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1995